Чемпионат Франции по футболу 1989/1990 — 52-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Марсель» стал чемпионом Франции в 6-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 863 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Мюлуз» — «Лион» — 4:4
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Лион» — «Сошо» — 0:4
 «Тулон» — «Марсель» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Лилль» — «Сошо» — 5:0
 «Марсель» — «Сошо» — 6:1
 «Марсель» — «Тулуза» — 6:1
 «Монпелье» — «Лилль» — 5:0
 «Сошо» — «Кан» — 5:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1989/1990
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1989 году
Спорт во Франции в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990